Spencerella Darbishire, 1896 : genre d’algues rouges de la famille des Ceramiaceae ;
Spencerella Pocock, 1898, genre d’araignées, synonyme de Chiasmopes.
Synonyme de genre d'araignées (nom scientifique)
Pisauridae